

Каппелен — муніципалітет у департаменті Верхній Рейн

Каппелен — громада в кантоні Берн